Бисаурри ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибагорса. Занимает площадь 63,2 км². Население — 208 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 136 км.

В пещере Эльс Трокс (Els Trocs) близ города  нашли кости девяти человек, жестоко убитых около 5300 лет назад. У обитателей Эльс-Трокса определены Y-хромосомные гаплогруппы F*, R1b1, I2a1a, I2a1b1 и митохондриальные гаплогруппы V, N1a1a1, J1c1b, H1, J1c3, pre-T2c1d2, T2, U3a1, K и K1a2a. Генетически они отличаются от современных популяций Иберии и, наоборот, больше похожи на ранних фермеров Центральной Европы. Авторы исследования предположили, что они были фермерами-мигрантами из Центральной Европы, которые стали жертвами этнической чистки.

Население

Примечания

Муниципалитеты Уэски